Dolin (bedrijf), een Franse drankenproducent
 Dolin (eiland), een Kroatisch eiland

Personen
 Anton Dolin (balletdanser) (1904–1983), Brits balletdanser en choreograaf 
 Anton Dolin (filmcriticus) (1976), Russisch filmcriticus